Takatoku (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Tochigi, heute: Nikkō
 ein Lehen mit Sitz in diesem, siehe Takatoku (Han)